IRBM est un sigle qui peut désigner : 
 Intermediate range ballistic missile, un missile balistique à portée intermédiaire
 Ittihad Riadhi Baladiat Maghnia, un club algérien de football
 , une entreprise italienne, fondée en 2009 à Pomezia, opérant dans le secteur de la biotechnologie moléculaire, des sciences biomédicales et de la chimie organique

Références

Homonymie d'acronyme
Code